Ляху Ірина Михайлівна (* 1988) — українська спортсменка з кульової стрільби. Майстер спорту України міжнародного класу.

 Ляху-Наку — село у повіті Ясси в Румунії. Входить до складу комуни Делень.